Die Liste der denkmalgeschützten Objekte in Sankt Michael im Lungau enthält die  denkmalgeschützten, unbeweglichen Objekte der Gemeinde Sankt Michael im Lungau im Salzburger Bezirk Tamsweg.

Denkmäler

Weblinks

Einzelnachweise 

Sankt Michael im Lungau
!